Az 1957–1958-as magyar női röplabdabajnokság a tizenharmadik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Pénzügyminisztérium SC új neve Bp. Petőfi lett.

A Villanyszerelő SC új neve Bp. Építők lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1959
Népsport 1958.06.17.

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag